Лично-командный чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2010 года проходил одновременно с турниром мужчин в д/о Колонтаево (Московская область) 11 — 20 ноября. Спортсмены, занявшие 1-6 место в основной программе, получали право участия в личном чемпионате России 2011 года. 

Турнир отличал высокий накал борьбы. Сразу 7 участниц разделили 1-7 место, набрав по 11 очков после 9 туров. Места распределились согласно коэффициенту (-ам), но и в ряде случаях он оказался равным. Потребовался дополнительный матч за 2-3 места Мильшина Елена – Идрисова Айгуль 0 - 2, а для  других случаях - разделение мест. 

 — Ника Леопольдова

 — Айгуль Идрисова

 — Елена Мильшина

Регламент 
В личном зачете победители определяются в соответствии с суммой набранных очков. В случае равенства очков:

- системе коэффициентов Солкофа;

- системе коэффициентов усеченного Солкофа;

- соревнование с укороченным контролем (при дележе отборочных мест).

Контроль времени 
Игра ведется с использованием электронных часов. Контроль времени на обдумывание 1 час 20 минут каждому участнику, за каждый ход добавляется по 1 минуте (по системе Фишера).

Судейская коллегия 

Главный судья, арбитр ФМЖД: Мельников А. П., главный секретарь, судья 1 категории: Шаронин В. Б.

Таблица

Примечания 

Чемпионаты России в 2010 году
Командные чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по международным шашкам в Колонтаево
2010 год в шашках
Ноябрь 2010 года